Мартин, Роджер ():
 Мартин, Роджер (род. 1956) — канадский бизнесмен.
  (1915—2008) — президент и главный исполнительный офицер Франции (1915—2008); промышленник.